700 steht für:
 das Jahr 700
 Remington 700, Repetiergewehr
 SKR 700, DDR-Stereo-Kassettenrekorder

Fahrzeuge:
 AWO 700, Motorradgespann
 BMW 700, deutsches Automodell
 Chevrolet 700, US-Automodell
 Tatra 700, tschechoslowakisches Automodell

Siehe auch:
 DCC